Михаил Воротынский:
 Воротынский, Михаил Иванович (ок. 1510—1573) — русский боярин из княжеского рода Воротынских.
 Воротынский, Михаил Фёдорович (ум. ок. 1493 г.) — князь из рода Воротынских.